— одна из систем записи слов (в данном случае транслитерации) японского языка с помощью латинского алфавита. В отличие от других систем, при переводе получившейся латиницы обратно в слоговую азбуку неоднозначность никогда не возникнет т.к. отражение японской фонологии с помощью фонологии английского или любого другого языка в ней минимально.

Таблица Ниппон-сики (ISO 3602 Strict)

Примечания к таблице:
Символы, выделенные красным цветом — устарели и почти не используются в современном японском языке.
Когда слог へ используется в качестве частицы, он записывается как «he», а не «e» (Кунрэй-сики/Хэпбёрн).
Когда слог は используется в качестве частицы, он записывается как «ha», а не «wa».
Когда слог を используется в качестве частицы, он записывается как «wo», а не «o».
Для обозначения долгих гласных используется циркумфлекс, в отличие от системы Хэпбёрна, где для этой цели используется макрон.
ん записывается как «n» перед согласными, а перед гласными и «y» пишется как «n'».
Удвоенные согласные пишутся только в случае использования сокуона. Удвоенная согласная определяется с помощью идущего после сокуона символа без исключений.

Примечания 

Романизация японского языка